Le mot collier peut désigner :
 un collier, un type de bijou ;
 le collier pour animaux de compagnie ;
 en BDSM, le collier, ou un collier de posture, est généralement porté par le soumis ;
 un collier émetteur pour surveiller des animaux à distance ;
 un collier d'épaule, élément d'un harnais d'attelage permettant la traction animale ;
 le collier, une découpe de boucherie ;
 un collier de serrage, en plomberie ;
 le collier, utilisé en combinatoire ;
 un collier, un accessoire pour maintenir un instrument de musique (clarinette, saxophone, hatbois...).

Patronyme 

 Charli Collier (1999-), joueuse américaine de basket-ball ;
 Edwaert Collier (1640-1708), peintre néerlandais ;
 Gary Collier (1971-), joueur américain de basket-ball ;
 Gerard Collier (5 baron Monkswell ; 1947-2020), pair héréditaire britannique
 Jacob Collier (1994-), un chanteur et musicien britannique
 Jeanne Collier (1946-), plongeuse américaine
 Jeremy Collier (1650-1726), écrivain anglais ;
 John Collier (1708–1786), peintre, caricaturiste, illustrateur, graveur et poète britannique
 John Collier (1850–1934), écrivain et peintre britannique ;
 John Collier (1884-1968), sociologue
 John H. N. Collier (1901-1980), écrivain britannique ;
  :
  (1848-1900), homme d'affaires américain ;
 Charles Collier (1872-1940), éducateur français ;
 James F. Collier (1929-1991), réalisateur et scénariste américain ;
 Jason Collier (1977-2005), basketteur américain évoluant en NBA ;
 Ken Collier, DJ de Détroit actif dans les années 1970 et 1980
 Marie Collier (1926-1971), soprano australienne ;
 Napheesa Collier (1996-), joueuse américaine de basket-ball ;
 Paul Collier (1949-), économiste britannique ;
 Rob James-Collier, acteur et mannequin britannique.

Toponyme 

Comté de Collier

Voir également
 Caulier
 Les articles relatifs à l'Affaire du collier de la reine.

Patronyme anglais